Magical Mystery Tour (album), een muziekalbum van The Beatles uit 1967
Magical Mystery Tour (nummer), een nummer van The Beatles, afkomstig van het gelijknamige album
Magical Mystery Tour (1967), een televisiefilm van The Beatles uit 1967